Кайанза — одна з 17 провінцій Бурунді. Адміністративний центр провінції — місто Кайанза.

Комуни 
Провінція поділяється на такі комуни:
 Бутаганзва
 Гахомбо
 Гатара
 Кабароре
 Кайанза
 Матонго
 Муганга
 Мурута
 Ранго

Провінції Бурунді